Утай — топоним:

Россия 
 Утай (Иркутская область) — посёлок в Иркутской области

Китай 
 Утай (Синьчжоу) (五台) — уезд городского округа Синьчжоу провинции Шаньси